

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Grajewo – miasto w woj. podlaskim
 Grajewo – część wsi Papiernia w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz

Inne 
 Grajewo – gmina wiejska
 Grajewo – dawna gromada
 Grajewo – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Grajewo